Миљенко Брлечић (Златар-Бистрица, 4. јул 1950) је југословенски и хрватски  филмски глумац.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1968. || Гравитација или фантастична младост чиновника Бориса Хорвата  || Томислав Хорват
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1971. || Баладе Петрице Керемпуха ТВ филм || /
|-
| 1973. || Тимон  || /
|-
| 1974. || Вријеме за бајку ТВ серија || Иванушка
|-
| 1974. || У регистратури ТВ серија || /
|-
| 1975. || Приказивање Дубравке љета господњега MCMLXXIII. ТВ филм || /
|-
| 1975. || Мука свете Маргарите ТВ серија || Дак / Клерик
|-
| 1975. || Кнез ТВ филм || Кнез
|-
| 1975. || Зец  ТВ филм || Десетник / Иван Кузман
|-
| 1976. || Ноћна скела ТВ филм || /
|-
| 1977. || Микеланђело Буонароти ТВ филм || Уротник
|-
| 1977. || Никола Тесла ТВ серија || Јулиус Цито (Теслин асистент)
|-
| 1978. || Испит зрелости ТВ филм || Шимун Музина
|-
| 1978. || Томо Бакран ТВ филм || Др. Валтер
|-
| 1978. || Бомбашки процес ТВ филм || Студент мењшевик
|-
| 1979. || Ивањска ноћ ТВ филм || Дука Малавић
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1980. || Пут у Кумровец ТВ филм || /
|-
| 1980. || Светозар Марковић   || Јуродиви
|-
| 1980. || Луда кућа  || Илегалац
|-
| 1981. || Казалишни живот или смрт ТВ филм || Режисер
|-
| 1981. || Само једном се љуби  || Доктор
|-
| 1981. || Светозар Марковић  ТВ серија || Јуродиви
|-
| 1981. || Ослобођење Скопља ТВ филм || Бале
|-
| 1982. || Непокорени град ТВ серија || Жути
|-
| 1983. || Дундо Мароје  ТВ филм || Влахо
|-
| 1983. || Квит посао ТВ филм || /
|-
| 1984. || Шопин ТВ филм || Шопин
|-
| 1985. || Хрватски народни препород (ТВ серија) ||Глумац
|-
| 1985. || Хорватов избор  || Сабљар
|-
| 1986. || Конац комедије ТВ филм || Станковић
|-
| 1987. || ТВ Театар Ујаков Сан ТВ филм || Павел Александрић Мозгљаков
|-
| 1987. || Свила Шкаре ТВ филм || Пјесник / Љубиша
|-
| 1986 1987. || Путовање у Вучјак ТВ серија || Сабљар
|-
| 1988. || Распродаја ТВ филм || Тајник
|-
| 1988. || Предвечерје пуно скепсе ТВ филм || Глумац
|-
| 1988. || Вук Караџић ТВ серија || Иван Мажураниц
|-
| 1989. || Ђавољи рај  || Остоја
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1990. || Разбијена ваза ТВ филм || Археолог
|-
| 1990. || Туђинац ТВ мини серија || Доно пл. Сади
|-
| 1991. || Сан без граница ТВ мини серија || /
|-
| 1991. || Диоскури ТВ филм || Убојица
|-
| 1992. || Славље Божићне Ноћи ТВ филм || /
|-
| 1992. || Сокак трију ружа Видео || Свећеник
|-
| 1993. || Пјевајмо пјесме, говоримо баладе ТВ филм || /
|-
| 1993. || Роктање интелектуланих крмача или Еуропа данас ТВ филм || /
|-
| 1993. || Вријеме за  || Свећеник
|-
| 1994. || Мука ТВ филм || Јуда
|-
| 1997. || Комедијице ТВ серија || Томислав / Архитект / Руди Шварц
|-
| 1999. || Назарецанин ТВ филм || Глумац
|-
| 1999. || Исповијед коју нисте завриједили ТВ филм || Професор филозофије
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те
|-
| 2000. || Велико спремање ТВ филм || Бранко
|-
| 2002. || Брод ТВ филм || Предсједник опћине / Нови
|-
| 2004. || Дуга поноћ ТВ филм || Шеф „Генекса” у Франкфурту
|-
| 2006. || Бибин свијет ТВ серија || Хрвоје Пилић
|-
| 2008. || Блажени Аугустин Казотић  || Наратор
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.-те
|-
| 2010. || Нека остане међу нама  || Др. Скегро
|-
| 2012. || Пушиона Видео || Академски сликар
|-
| 2014. || Глембајеви Видео || Др. Алојзије Силбербрант
|-
| 2015. || Франкенстеин Кратки филм || Професор
|-
| 2017. || За она добра стара времена  || Бутра
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1950.
Хрватски глумци
Југословенски глумци